Шадван — острів в Червоному морі, належить Єгипту
 Шадван — протока в Червоному морі